Per Brahe (født 11. maj 1952) er en dansk sceneinstruktør.

Han er uddannet fra instruktørlinjen på Statens Teaterskole i 1984, og arbejdede forinden som regissør på bl.a. Århus Teater og i Cirkusbygningen i København.

Han drev 1991-1999 den private teaterskole Michael Chekov Studio i Århus. 

Per Brahe har i flere år arbejdet med brugen af balinesiske masker til træning af skuespillere. De seneste år har han boet og arbejdet i New York, hvor han er leder af Studio 5 og underviser i maskearbejde på bl.a. Actors Studio, Yale University, NYU Tisch School of Arts og The William Esper Studio.

Teaterinstruktører fra Danmark